Инна Львовна Шейдина (1942-1984), советский -американист, доктор исторических наук (1983).

Биография 
Родилась в Грузии.

В 1964 году окончила Московский государственный институт иностранных языков имени М. Тореза.

В 1968—1978 годах работала в Институте США и Канады АН СССР, позднее — в Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР. В 1972 году защитила кандидатскую диссертацию «Военно-политические концепции Германа Кана и разработки Гудзоновского института на службе американского империализма», в 1983 году — докторскую диссертацию "Теория и практика силового подхода США к международным отношениям в 1960—1970 гг. : невоенные аспекты ".

И. Л. Шейдиной принадлежит первое в Советском Союзе исследование деятельности и роли аналитических центров («мозговых трестов») в Соединенных Штатах Америки (на примере работы RAND Corporation) — «США. „Фабрики мысли“ на службе стратегии» (1973).

Основные работы 
 США. «Фабрики мысли» на службе стратегии. М.: Наука, 1973;
 Глобальная стратегия США в условиях научно-технической революции" (в соавт., 1979);
 Советско-американские отношения на пороге 80-х годов. — М.: Знание, 1980. — (Новое в жизни, науке, технике. Серия «Международная» № 7; в соавт. с Г. А. Трофименко)
 USSR-US; Half a Century of Peaceful Coexistence (в соавт., 1983);
 СССР — США: полвека мирного сосуществования / Генрих Трофименко, Инна Шейдина. — М. : Изд-во АПН, 1983 (в соавт. с Г. А. Трофименко).
 Невоенные факторы силы во внешней политике США. М.: Наука, 1984.

Литература 
Шейдина Инна Львовна // Иванян Э. А. Энциклопедия российско-американских отношений. XVIII—XX века. — М.: Международные отношения, 2001. — 696 с. — ISBN 5-7133-1045-0.

Американисты СССР
Американисты России
Историки России
Выпускники Московского лингвистического университета
Сотрудники Института США и Канады РАН
Сотрудники ИМЭМО
Женщины-историки